

Patronyme 
Le nom d’Ewing est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique du prénom) :

 Adlai Ewing Stevenson (1835-1914), homme politique américain ;
 Al Ewing (en), scénariste de comics ;
 Alexander Ewing (1830-1895), compositeur britannique ;
 Ann E. Ewing (1921-2010), journaliste américaine ;
 Blake McIver Ewing (né en 1985), acteur américain ;
 Daniel Ewing (né en 1983), basketteur américain ;
 Darren Ewing (né en 1965), réalisateur, producteur et acteur britannique ;
 Dave Ewing (1929-1999), footballeur écossais ;
 David Ewing Duncan (né en 1958), journaliste, écrivain et producteur de télévision américain ;
 Ellen Ewing Sherman (1824-1888), épouse du général Sherman ;
 Fyfe Ewing (né en 1970), batteur britannique ;
Harry Ewing (1931-2007), politicien travailliste écossais ;
 Henry Ellsworth Ewing (1883-1951), arachnologiste et entomologiste américain ;
 Hugh Boyle Ewing (1826-1905), diplomate, auteur, mandataire et militaire américain ;
 James Ewing (1866-1943), pathologiste américain ;
 Sir James Alfred Ewing (1855-1935), physicien britannique ;
 Larry Ewing, programmeur américain ;
 Marc Ewing (né en 1969), fondateur de la société Red Hat ;
 Maria Ewing (1950-2022), cantatrice américaine ;
 Mary Ewing-Mulligan, autrice américaine, éducatrice œnologique et maîtresse de vin ;
 Mary Ewing Outerbridge (1852-1886), joueuse de tennis américaine ;
 Mason Ewing (né en 1982), producteur, réalisateur, scénariste et créateur de mode camerounais ;
 Oscar R. Ewing, avocat américain.
 Patrick Ewing (né en 1962), basketteur américain né en Jamaïque, père de Patrick Ewing Jr. ;
 Patrick Ewing Jr. (né en 1984), basketteur américain, fils de Patrick Ewing ;
 Reid Ewing (né en 1988), acteur américain ;
 Thomas Ewing (1789-1871), homme politique américain ;
 Thomas Ewing, Jr. (1829-1896), militaire et homme politique américain ;
 Thomas Ewing (1856-1920), homme politique australien ;
 Thomas Ewing Sherman (1856-1933), avocat, éducateur et prêtre catholique américain ;
 Walter Ewing (1878-1945), tireur sportif canadien ;
 William Ewing (1795-1846), homme politique américain ;
 William A. Ewing (1944-), anthropologue suisse ;
 William Maurice Ewing (1906-1974), géophysicien et océanographe américain.

Personnages fictifs 
 Christopher Ewing, personnage de la série télévisée Dallas (2012), interprété par Jesse Metcalfe ;
 Gary Ewing, personnage de la série télévisée Côte Ouest, interprété par David Ackroyd puis Ted Shackelford ;
 John Ross Ewing, personnage de la série télévisée Dallas (1978), interprété par Larry Hagman ;
 John Ross Ewing III, personnage de la série télévisée Dallas (2012), interprété par Josh Henderson ;
 Sue Ellen Ewing, personnage de la série télévisée Dallas (1978), interprétée par Linda Gray ;
 Valene Ewing, personnage de la série télévisée Côte Ouest, interprétée par Joan Van Ark.

Toponyme 
 Ewing, un village du comté de Franklin dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Ewing, ville américaine située dans le Kentucky ;
 Ewing, une ville du comté de Lewis, dans le Missouri.